Brehov kan syfta på:

Břehov – ort i Tjeckien
Brehov, Slovakien − ort i Slovakien